Ahmed Radhi Amaiesh Al-Salihi (ur. 21 marca 1964 w Bagdadzie, zm. 21 czerwca 2020 tamże) – iracki piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji napastnika.

Kariera piłkarska 

Radhi swoją przygodę z futbolem rozpoczął w 1979 w juniorskich zespołach Al-Shorta. Od 1980 występował w Al-Zawraa, a w 1981 został włączony do pierwszej drużyny. W zespole występował do 1985, po czym przeniósł się do Al-Rasheed.

W tym zespole odniósł swoje pierwsze w karierze sukcesy. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonach 1986/87, 1987/88 i 1988/89. Dwukrotnie triumfował w rozgrywkach o Puchar Iraku w sezonach 1986/87 i 1987/88. Do tych sukcesów dorzucił także Superpuchar Iraku z 1986. Odnosił także sukcesy indywidualne, czego dowodem jest tytuł Azjatyckiego Piłkarza Roku 1988 oraz korona króla strzelców Iraqi Premier League w sezonie 1985/86 (9 bramek). 

Po czterech latach, w 1989 powrócił do Al-Zawraa. Z drużyną sięgnął po czwarte w karierze mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonie 1990/91. Trzykrotnie zdobył Puchar Iraku w sezoanach 1989/90, 1990/91 i 1992/93. W sezonie 1991/92 zdobył swoją drugą w karierze koronę króla strzelców Iraqi Premier League, kończąc sezon z 34 bramkami. 

W 1993 przeszedł do katarskiego Al-Wakra. W sezonie 1993/94 został królem strzelców Qatar Stars League z 16 bramkami na koncie. Po czteroletniej przygodzie, w 1997 po raz trzeci został piłkarzem Al-Zawraa. Po raz kolejny pomógł drużynie w osiąganiu sukcesów, czego dowodem są mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonie 1998/99, dwa Puchary Iraku w sezonach 1997/98 i 1998/99, oraz dwukrotnie wygrany mecz o Superpuchar Iraku w latach 1998–1999. Po sezonie 1998/99 zakończył karierę piłkarską.

Kariera reprezentacyjna 

Radhi po raz pierwszy w reprezentacji zagrał 21 lutego 1982 w spotkaniu przeciwko Jordanii, wygranym 7:1. Wraz z Irakiem wygrywał Puchar Narodów Arabskich w latach 1985 i 1988. 

Zagrał w 10 spotkaniach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata 1986, w których zdobył łącznie 8 bramek. Pozwoliło to drużynie Evaristo de Macedo po raz pierwszy w historii awansować na najważniejszą imprezę czterolecia. Podczas mistrzostw rozgrywanych w Meksyku zagrał w trzech spotkaniach grupowych z Paragwajem,  Belgią (bramka) oraz z gospodarzami Meksykiem. Bramka strzelona Belgii pozostaje jedyną w historią, jaką Irak zdobył na Mistrzostwach Świata. 

Radhi zagrał także na Igrzyskach Olimpijskich 1988. Podczas turnieju w Seulu zagrał w trzech spotkaniach grupowych z Zambią (bramka), Gwatemalą (bramka) oraz Włochami. Uczestniczył także w eliminacjach do Mistrzostw Świata 1990, Mistrzostw Świata 1994 i  Mistrzostw Świata 1998, jednak nie udało się nawiązać do sukcesu z roku 1986. 

Po raz ostatni Radhi zagrał w kadrze Iraku 20 czerwca 1997 w spotkaniu z Pakistanem, wygranym 6:1. Łącznie w latach 1982–1997 zagrał w 121 spotkaniach reprezentacji Iraku, w których strzelił 62 bramki.

Kariera trenerska 

Po przejściu na sportową emeryturę w 1999, dotarł propozycję pracy na stanowisku pierwszego trenera Al-Shorta. W swoim macierzystym zespole pracował do 2001. W tym samym roku przez kilka miesięcy pracował w Al-Quwa Al-Jawiya, po czym objął posadę selekcjonera reprezentacji Iraku do lat 20. Po roku pracy z kadrą powrócił do trenowania klubów, przyjmując propozycję Al-Zawraa, w której spędził cały sezon 2002/03. Był to również ostatni zespół trenowany przed Radhiego.

Sukcesy

Indywidualne 

 Azjatycki Piłkarz Roku (1): 1988
 Król strzelców Iraqi Premier League (2): 1985/86 (9 bramek), 1991/92 (34 bramki)
 Król strzelców Qatar Stars League (1): 1993/94 (16 bramek)

Drużynowe 

Irak

 Puchar Narodów Arabskich (2): 1. miejsce (1985, 1988)

Al-Zawraa

 Mistrzostwo Iraqi Premier League (2): 1990/91, 1998/99
 Puchar Iraku (5):  1989/90, 1990/91, 1992/93, 1997/98, 1998/99
 Superpuchar Iraku (2): 1998, 1999

Al-Rasheed

 Arabska Liga Mistrzów (2): 1985/86, 1986/87
 Mistrzostwo Iraqi Premier League (2): 1986/87, 1987/88, 1988/89
 Puchar Iraku (2):  1986/87, 1987/88
 Superpuchar Iraku (1): 1986

Śmierć  
Radhi został przyjęty do Al Nuaman General Hospital w Adhamiyah w dniu 13 czerwca 2020 po zarażeniu COVID-19. Został zwolniony ze szpitala i ponownie przyjęty 18 czerwca po tym, jak jego stan się pogorszył. 21 czerwca poinformowano, że Radhi zmarł w wieku 56 lat po powikłaniach COVID-19.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Profil na stronie 11v11.com
 Profil na stronie RSSSF.com

Reprezentanci Iraku w piłce nożnej
Piłkarze Al-Zawraa
Ludzie urodzeni w Bagdadzie
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
Urodzeni w 1964
Zmarli na COVID-19 w Iraku
Zmarli w 2020